Osoby:
 Wenanty Fuhl – polski piłkarz
 Wolfgang Fuhl – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Full
 Pfuhl